Gauna ist der Familienname folgender Personen:
 Cecilia Gauna, argentinische Sängerin und Komponistin
 Maximiliano Gauna (* 1989), argentinischer Volleyballspieler

Gauna steht für folgende Orte:
 Gauna (Val di Chy), Ort in Italien
 Gauna (Baskenland), Ort in Spanien